Talismania är ett släkte av fiskar. Talismania ingår i familjen Alepocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Talismania